Liste de personnalités ayant un trouble bipolaire (anciennement connu comme "trouble maniaco-dépressif") basée sur leurs propres déclarations publiques, avec sources vérifiables. Dans le cas des personnes décédées, les personnes ayant un diagnostic rétrospectif ne devraient être inscrites que si elles sont accompagnées d'une source sérieuse, d'un point de vue académique. Ne devraient être ajoutées à cette liste que les personnes pour qui le trouble est régulièrement et fréquemment mentionné dans des sources fiables.

A 
 Sherman Alexie, poète américain, écrivain, et réalisateur.
 Michael Angelakos, musicien américain.
 Adam Ant, musicien et acteur anglais.

B 
 Maria Bamford, comédienne américaine qui a déclaré dans une interview de The Salt Lake Tribune qu'elle avait été diagnostiquée bipolaire de type II.
 Max Bemis, leader du groupe Say Anything, parle de son diagnostic dans une interview de Alternative Magazine en 2014.
 Maurice Benard, acteur, évoque son diagnostic sur The Oprah Winfrey Show et il est, depuis, devenu actif concernant la sensibilisation sur la bipolarité.
 Russell Brand, humoriste et acteur. "In a low-key admission at the end of the book, he says he was finally diagnosed with bipolar disorder – manic depression – after he kicked the drugs for good in 2002 which goes some way to explaining his almost superhuman indifference to the chaos and catastrophe that almost lead him to obscurity.".
 Frank Bruno, boxer britannique, il a été hospitalisé pendant une courte période et il est depuis 2005 sous lithium.

C 
 Eoin Cameron, animateur radio australien et ancien politicien.
 Dick Cavett, journaliste de télévision.
 Eason Chan, chanteur de variété chinois.
 Neil Cole, ancien politicien australien. "Associate Professor Cole was the first politician in Australia or overseas to admit to having a mental illness, namely bipolar mood disorder.".
 Rosemary Clooney, chanteuse et actrice.
 Patricia Cornwell, écrivaine américaine de polars.
 Robert S. Corrington, théologien. Dans son livre "Riding the Windhorse: Manic-Depressive Disorder and the Quest for Wholeness", il donne un point de vue personnel de sa propre condition.
 Michael Costa, ancien politicien australien et trésorier de NSW.  "Mr Costa said a number of state parliamentary colleagues approached him about their mental health problems after he publicly revealed his battle with bipolar disorder in 2001.".
 Vincent Crane, musicien claviériste de Atomic Rooster.
Kurt Cobain, chanteur et musicien du groupe Nirvana.
Mariah Carey, chanteuse et musicienne

D 
 Disco D, producteur et compositeur.
 Richard Dreyfuss, acteur ; est apparu dans un documentaire de la BBC pour parler de son expérience avec le trouble.
 Patty Duke, actrice

E 

 Eminem, rappeur, producteur et acteur américain.

F 
 Carrie Fisher, actrice et écrivaine. Elle a joué dans les films Star Wars dans le rôle de la Princesse Leia.
 Tom Fletcher, chanteur anglais, auteur, compositeur, pianiste et guitariste de McFly. Il a parlé de son trouble bipolaire dans le livre "Unsaid Things... Our Story".
 Ellen Forney, artiste de BD et créatrice de "Marbles: Madness, Depression, Michelangelo, and Me".
 Larry Flynt, éditeur et président de Larry Flynt Publications (LFP).
 Connie Francis, chanteur.
 Stephen Fry, acteur, humoriste et écrivain. Fry a fait l'objet d'un documentaire qui a remporté un Emmy Award : "Stephen Fry: The Secret Life of the Manic Depressive", dans lequel il fait part de son expérience d'avoir été diagnostiqué comme étant porteur d'un trouble cyclothymique.

G 
 Alan Garner, romancier, a écrit sur le fait d'avoir un trouble bipolaire.
 Paul Gascoigne, footballeur anglais, a écrit au sujet de son traitement pour le trouble bipolaire dans son deuxième livre.
 Mel Gibson, acteur et réalisateur.
 Matthieu Bonne, musicien canadien. Il a divulgué, pour la première fois, sa maladie dans un blog personnel.
 Philip Graham, éditeur et homme d'affaires.
Selena Gomez, actrice et chanteuse américaine.

H 
 Terry Hall, chanteur de The Specials.
 Halsey, chanteuse de pop indie.
 Linda Hamilton, actrice ayant joué le rôle de Sarah Connor dans les films Terminator, elle a été diagnostiquée à l'âge de 40 ans.
 Mariette Hartley, actrice américaine, elle a publiquement parlé de son trouble bipolaire.
 Jonathan Hay, footballeur australien.
 Kristin Hersh, musicien du groupe de rock Throwing Muses, il a parlé de son trouble bipolaire.
 Abbie Hoffman, militant politique.
 Marya Hornbacher, écrivaine.

J 
 Jesse Jackson, Jr, homme politique américain étant le fils de Jesse Jackson, pionnier des droits civiques ; il a déclaré qu'il a été diagnostiqué bipolaire de type II.
 Andrew Johns, joueur de rugby australien. Il a annoncé publiquement sa condition après sa retraite.
 Lee Joon, acteur et musicien coréen.
Jeanne la Folle, reine de Castille de 1504 à 1555.

K 
 Krizz Kaliko, musicien américain de hip-hop. 
 Chris Kanyon, lutteur professionnel américain.
 Kerry Katona, animatrice de télévision anglaise, écrivaine, chroniqueuse magazine et ancienne chanteuse du groupe de pop Atomic Kitten (BBC).
 Patrick J. Kennedy , y compris le trouble bipolaire.
 Otto Klemperer, chef d'orchestre.
 Margot Kidder, actrice.
 Cassia Kis, actrice brésilienne.
 Patrick Kroupa, écrivain et hacker, il a été très transparent sur sa consommation de drogue, et sur les problèmes de santé mentale, après sa dernière désintoxication à l'héroïne en 1999. Il mentionne le trouble bipolaire ouvertement dans plusieurs interviews.
 Kerli Kõiv, plus connue comme Kerli, artiste estonienne et auteure-compositrice-interprète.

L 
 Mary Lambert, actrice américaine, chanteuse et écrivaine, a révélé qu'elle avait cette condition dans une interview de shewired.com et dans sa chanson qui a été publiée en 2014, Secrets.
 Debra LaFave, une enseignante américaine qui a eu des relations sexuelles avec un élève mineur.
 Albert Lasker affiche les symptômes du trouble bipolaire II selon le livre "The Man Who Sold America".
 Yoon Ha Lee, écrivain de science-fiction américano-coréen.
 Vivien Leigh, actrice célèbre pour son rôle de Scarlett O'Hara dans le film de David O. Selznick : Autant en emporte le vent.
 Jenifer Lewis, actrice américaine ayant parlé de son diagnostic sur Oprah en .
 Bill Lichtenstein, journaliste et réalisateur de documentaires, l'ayant évoqué dans le magazine Time, le .
 Demi Lovato, actrice américaine, chanteuse et écrivaine, a révélé sa maladie en , dans une interview à People magazine.
 Sue Lyon, actrice.

M 
 Tina Malone, actrice de télévision, scénariste, réalisatrice et productrice britannique (Brookside, Shameless). Diagnostiquée avec le trouble obsessionnel-compulsif et le trouble bipolaire en 1998.
 Arthur McIntyre, artiste australien.
 Kristy McNichol, actrice. L'ex-enfant star et idole des jeunes a quitté la série Empty Nest pour cause de dépression. Plus tard, elle retourna à la série pour quelques épisodes lors de la dernière saison.
 Jessica Marais, actrice sud-africano-australienne ayant déclaré qu'elle a subi des épisodes bipolaires depuis qu'elle a 12 ans, ce qui suggère qu'ils ont été causés par la mort de son père d'une crise cardiaque.
 Burgess Meredith, acteur cyclothymique.
 Spike Milligan, acteur et humoriste.
 Ben Moody, musicien et ancien guitariste de Evanescence.
 Seaneen Molloy, blogueur Nord-Irlandais.
 Marilyn Monroe, actrice américaine.
 Petr Muk, chanteur tchèque.
 John A. Mulheren, financier américain, trader et philanthrope.
 Edvard Munch, artiste.
 Robert Munsch, auteur.

N 
 Friedrich Nietzsche, philosophe.
 Florence Nightingale, infirmière et militante politique. BPW "Florence a entendu des voix et a connu un certain nombre de graves épisodes dépressifs dans son adolescence et au début des années 2000 {??} ; symptômes compatibles avec l'apparition du trouble bipolaire", a déclaré le Dr Kathy Wisner, professeure de psychiatrie de l'Université de Pittsburgh Medical Center.
 Kim Novak, actrice. Lors d'une interview avec Robert Osborne sur la médecine traditionnelle chinoise en 2012, elle a déclaré qu'elle avait été diagnostiquée tardivement.

O 
 Sinéad O'Connor, musicienne. Elle a évoqué son diagnostic dans une interview du Guardian en 2010.
 Graeme Obree, cycliste écossais. Record du monde en 1993. Champion du monde de poursuite individuelle en 1993 et 1995. Cité dans l'autobiographie de 2003 autobiographie, "Flying Scotsman: Cycling to Triumph Through My Darkest Hours" et dans un film de 2006.
 Phil Ochs, musicien.
 Bill Oddie, naturaliste, comédien et présentateur de télévision.
 Craig Owens, chanteur américain du groupe Chiodos, et de Destroy Rebuild Until God Shows.

P 
 Nicola Pagett, actrice ayant écrit à propos de son trouble bipolaire, dans son autobiographie "Diamonds Behind My Eyes".
 Jaco Pastorius, musicien de jazz. "Jaco a été diagnostiqué bipolaire à l'automne 1982. Les événements qui ont mené à cette conclusion ont été considérés comme "anarchiques et irresponsables"".
 Jane Pauley, présentateur TV et journaliste ayant travaillé sur Today et Dateline a présenté son diagnostic dans son autobiographie "Skywriting: A Life Out of the Blue", dont elle a écrit en 2004, ainsi que sur sa courte durée de talk-show.
 Metta World Peace, anciennement connue comme Ron Artest, joueuse américaine de basket .
 Fernando Pessoa, poète portugais.
 William Pitt, 1st Earl of Chatham, homme d'état britannique.
 Edgar Allan Poe, poète et écrivain, peut avoir souffert d'un trouble bipolaire.
 Jackson Pollock, artiste américain.
 Odean Pope, musicien de jazz américain.
 Gail Porter, présentateur TV britannique.
 Emil Post, mathématicien.
 Charley Pride, artiste de country qui annonce sa condition dans l'autobiographie, "Pride: The Charley Pride Story", éditions : Quill ().

R 
 Gabriele Rabel, botaniste et physicien. 
 Kay Redfield Jamison, psychiatre, auteure.
 Lou Reed, musicien.
 Lynn N. Rivières, membre de la Chambre des Représentants des Etats-Unis représentant du Michigan  du Congrès de 1995 à 2003.
 René Rivkin, entrepreneur.
 Barret Robbins, ancien joueur de football américain de la NFL Pro Bowler.
 Axl Rose, chanteur et leader du groupe le plus connu pour Guns N' Roses. "Je suis allé à une clinique, pensant qu'ils allaient m'aider à réguler mes humeurs. La seule chose que j'ai faite a été de répondre à un test de 500 questions en noircissant des petits points noirs. Tout d'un coup je suis diagnostiqué maniaco-dépressif."
 Richard Rossi, cinéaste, musicien et ministre, qui a révélé pour la première fois dans une interview en direct sur le Lynn Cullen du , le lien entre sa productivité artistique et sa dépression, le trouble bipolaire, précisant que "mon père était bipolaire, et je suis bipolaire aussi". Il a parlé de la relation entre la créativité et la maladie.
 John Ruskin, leader de la critique d'art anglaise de l'ère Victorienne, mécène, dessinateur, aquarelliste, éminent penseur social et philanthrope.
 Rene Russo, actrice américaine, productrice, et ancien mannequin.

S 
 Robert Schumann, compositeur allemand.
 Nina Simone, chanteuse américaine. Interview avec sa fille Simone, The Sunday Times le .
 Frank Sinatra, chanteur américain et acteur. "Être un maniaco-dépressif de 18 carats, et ayant vécu une vie de violentes contradictions émotionnelles, j'ai une capacité sur-aigüe aussi bien de tristesse que d'exaltation.".
 Michael Slater, joueur international de cricket australien, contraint à l'abandon en raison de symptômes connexes.
 Tony Slattery, acteur et humoriste britannique : "I rented a huge warehouse by the river Thames. I just stayed in there on my own, didn't open the mail or answer the phone for months and months and months. I was just in a pool of despair and mania." Documentaire de la BBC.
 Sidney Sheldon, producteur et écrivain ayant écrit sur le sujet d'être victime de trouble bipolaire dans son autobiographie "The Other Side of Me".
 Tim Smith, joueur de rugby dont la carrière à la NRL en tant que Parramatta Eels a dû cesser en raison de son trouble bipolaire, et de la pression des médias.
 Charlene Soraia, chanteuse-compositrice anglaise, musicienne cyclothymique
 Alonzo Spellman, joueur de football américain.
 Dusty Springfield, chanteuse de pop anglaise.
 Scott Stapp, chanteur américain (Creed).
 Peter Steele, leader de Type O Negative.
 David Strickland, acteur, Suddenly Susan.
 Poly Styrene (vrai nom : Marion Elliot-Said), chanteuse.
 Stuart Sutherland, psychologue et écrivain anglais.

T 
 Mackenzie Taylor, comédien britannique.
 Michael Thalbourne, psychologue et para-psychologue australien.
 Steven Thomas, entrepreneur américain.
 Gene Tierney, actrice ayant notamment été nominée aux Academy Award pour Meilleure Actrice (1945).
 Devin Townsend, musicien, Strapping Young Lad, The Devin Townsend Band.
 Nick Traina, chanteur, "dans la dernière année de sa vie, il a commencé à dire aux gens qu'il était maniaco-dépressif."
 Timothy Treadwell, écologiste américain ayant été présenté en 2005 dans le film documentaire de Werner Herzog intitulé Grizzly Man.
 Margaret Trudeau, canadienne, ex-épouse de l'ancien Premier Ministre Canadien Pierre Elliott Trudeau (décédé). Elle voyage maintenant à travers le Canada et d'autres pays s'exprimant contre les préjugés sur la maladie mentale.
 Ted Turner, homme d'affaires américain, fondateur de CNN.

V 
 Jean-Claude Van Damme, acteur.
 Vincent van Gogh, artiste (parmi de nombreuses autres hypothèses).
 Townes Van Zandt, chanteur-auteur-compositeur.
 Eric Victorino, chanteur du groupe The Limousines, auteur.
 Byron Vincent, auteur, interprète, animateur .
 Mark Vonnegut, auteur.

W 
 James Wade, joueur de fléchettes.
 David Walliams, acteur, humoriste et collecteur de fonds pour des associations caritatives.
 Tom G Warrior- chanteur/guitariste leader des groupes de heavy metal, Celtic Frost, Apollyon Soleil et Triptykon.
 Ruby Wax, comédien.
 Scott Weiland, musicien (Stone Temple Pilots, Velvet Revolver).
 Pete Wentz, musicien de Fall Out Boy.
 Delonte West, joueur américain de basket.
 Kanye West, rappeur américain.
 Mark Whitacre, chef d'entreprise décrit dans le film The Informateur.
 Robin Williams, acteur et humoriste.
 Brian Wilson, musicien, membre fondateur de The Beach Boys.
 Amy Winehouse, chanteuse.
 Frank Wisner, agent de l'OSS.
 Virginia Woolf, écrivaine.

Y 
 Lee Thompson Young, acteur.

Z 
 Catherine Zeta-Jones, actrice, a le trouble bipolaire II.

Voir aussi

Notes et références

Bibliographie 
 Jamison, Kay Redfield (1993): Touché par le Feu: la psychose Maniaco-Dépressive et le Tempérament Artistique, New York, The Free Press. 

 
Liste de personnalités